Piedmont steht für

 Piedmont (Appalachen), die Ostabdachung der Appalachen
 Piedmont Triad, eine Region um drei Städte in North Carolina
 Piedmont Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Piedmont Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in Kanada:
 Piedmont (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 Piedmont (Alabama)
 Piedmont (Arizona)
 Piedmont (Florida)
 Piedmont (Georgia)
 Piedmont (Kalifornien)
 Piedmont (Kansas)
 Piedmont (Missouri)
 Piedmont (Montana)
 Piedmont (Ohio)
 Piedmont (Oklahoma)
 Piedmont (Oregon)
 Piedmont (South Carolina)
 Piedmont (South Dakota), im Meade County
 Piedmont (Tennessee)
 Piedmont (Texas)
 Piedmont (Virginia)
 Piedmont (Washington)
 Piedmont (West Virginia)
 Piedmont (Wyoming)

Piedmont ist der Familienname folgender Personen:
 Max Günther Piedmont (1916–1989), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Bongrain-Piedmont-Gletscher
 Gawn-Piedmont-Gletscher
 Piemont